Хамука́р () — древний город, крупный археологический памятник, расположенный в округе Джазира на северо-востоке Сирии у границы с Ираком (провинция Хасеке) и Турцией.

Раскопки памятника с 1999 г. проводит совместная сирийско-американская экспедиция, организованная Чикагским институтом востоковедения при Чикагском университете и Главным управлением древностей Сирии. Экспедиция обнаружила руины одного из древнейших известных городов мира, что позволило удревнить хронологию возникновения городов на Ближнем Востоке

.

Если до открытия Хамукара исследователи рассматривали как колыбель городского общества Месопотамии речные общества на юге современного Ирака, где находился древний Шумер и где около 4000 г. до н. э. возникли такие известные города, как Ур, Урук и ряд других, то после его открытия в состав «колыбели цивилизации» пришлось включить также регион реки Тигр, включающий север современной Сирии.

Археологическое открытие в Сирии является ещё одним свидетельством того, что отдельные культуры могут достигать достаточно высокого организационного уровня, чтобы создавать города, при отсутствии письменности. Ранее предполагалось, что сложные города без письменности существовать не могли, несмотря на известные уже в начале-середине 20 в. исключения из этого правила (Троя, Бейджесултан и ряд других). Город, по-видимому, процветал уже около 4000 г. до н. э. До открытия Хамукара считалось, что древнейшими городами в Месопотамии, где использовались печати, были шумерский Урук и Убайд на юге современного Ирака.

Раскопки, предпринятые в 2005 и 2006 гг., показали, что город Хамукар был разрушен в ходе военных действий около 3500 г. до н. э. Это наиболее ранний след боевых действий в городе, засвидетельствованный в археологических слоях Ближнего Востока.

Примечания

Ссылки 
 Открытая война ответила за гибель первого города
 Hamoukar Project Homepage  at the Oriental Institute of the University of Chicago
 Video on Hamoukar Expedition  at the University of Chicago website
 «In the Ruins: Tell Hamoukar», New York Times Science Video (January 16, 2007).
 «New details of first major urban battle emerge along with clues about civilization’s origins», press release by University of Chicago News Office (January 16, 2007).
 «University of Chicago-Syrian team finds first evidence of warfare in ancient Mesopotamia», press release by University of Chicago News Office (December 16, 2005).
 «Ruins in Northern Syria Bear the Scars of a City’s Final Battle» by John Wilford, New York Times (January 16, 2007)
 Truefacts article

См. также 
 Города древнего Ближнего Востока

Археология в Сирии
Азия медного века
Доисторическая Месопотамия
Древние города Ближнего Востока